Shin é um título dado a alguns artistas marciais quando conseguem se tornar mestres em 5 ou mais artes marciais. É um título dado quando o mestre consegue evoluir.

 Shin Koyamada, um actor, produtor de filmes e artista de artes marciais.
 Shin Hashima, estação de trem do Japão
 Shin-Kong Life Tower, um arranha-céu em Taiwan

Artes e Cultura
 Shin Kamen Rider: Josho, um filme de Tokusatsu da franquia Kamen Rider
 Crayon Shin-chan, uma série de anime e mangá escrita por Yoshito Usui.
 Shin, personagem do mangá e anime Naruto
 Shin Hagakure - Pensamentos de um Samurai Moderno, livro de Shin Hagakure - Pensamentos de um Samurai Moderno.
 Uma classe de poderes da animação japonesa Zatch Bell!
Desambiguação